«Маркше́йдер Кунст» ( — «горный инженер», Kunst — «искусство») — музыкальная группа, образованная в 1992 году студентами-маркшейдерами в Санкт-Петербурге. В начале предпочтение отдавалось стилю жёсткого рокабилли, но потом в творчестве группы стали все отчётливее появляться элементы блюза, а позже — латино, ямайские и этнические мотивы.

Состав

Текущий состав 
 Сергей Ефременко (ЕФР) — вокал, гитара, автор текстов
 Кирилл Оськин — бас-гитара, контрабас
 Даниил Прокопьев — барабаны
 Кирилл Ипатов — перкуссия
 Владимир Матушкин — гитара, перкуссия
 Денис Рачков — акустическая гитара, вокал и административные обязанности
 Антон Боярских — тромбон
 Егор Попов — труба

Бывшие участники 
 Серафим Селенге Макангила — вокал
 Михаил Николаев — тимбалес, конгас
 Рамиль Шамсутдинов — тромбон
 Вадим Ягман — труба
 Алексей Канев — саксофон
 Митя Храмцов — губная гармоника
 Сергей Егоров — барабаны, вокал 
 Иван Неклюдов — тенор-саксофон
 Антон Вишняков — тромбон
 Александр Плюснин — труба

Дискография

Альбомы 
  — «Р. Ф. О.»
  — «Кем быть»
  — «St. Petersburg — Kinshasa TRANSIT»
  — «Live at club Havana»
  — «Красиво слева»
  — «На связи»
  — «St. Petersburg — Kinshasa TRANSIT» (переиздание)
  — «Cafe Babalu»
  — «Utopia»
  — «Хамелеон»
  — «Freedom»

Синглы 
  — «DANCE» (макси-сингл)
  — «Рыба» (макси-сингл)
  — «Солдаты Джи»
 2014 — «Брадобрей»

Факты 

 Песни «Jamaica», «Счастье@ru», «Кваса-Кваса» и «Танец» использовались в фильме «Питер FM» в качестве саундтрека.
 Группа принимала участие в записи саундтрека к фильму «Кислород».
 В 2010 году группа приняла участие в ежегодном рок-фестивале «Сотворение мира». 
 Выступали на Первом канале в программе «Yesterday LIVE» с песней «Не спеша».
 Выступали на нём же в программе «Вечерний Ургант» с песней «Кваса-Кваса». 
 Песня «Кваса-Кваса» была саундтреком в фильме «Любовь в большом городе 2».

Примечания

Литература 
 
  (рецензия на альбом )

Ссылки 

 
 Markscheider Kunst на Kroogi.ru
 Миловзорова О. Добрались. // Информационное агентство «МедиаРязань», 3 марта 2010 — интервью с лидером группы Сергеем Ефременко
 журнал «Циркуль» — 2012 г., интервью с Сергеем Ефременко

Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Рок-группы России
Ска-группы России